Богук Валерия Георгиевна (род. 23 февраля 1964, Мирный, Архангельская область) — советская и российская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась 23 февраля 1964 года в поселке Мирный Архангельской области в семье военного.
В 1988 году окончила актёрский факультет Белорусского государственного театрально-художественного института (курс А. И. Бутакова).
С 1988—2005 год актриса Государственного академического Малого театра в Москве.
В 1985 году сыграла свою первую дебютную роль в фильме «Свадьба в Бережках».

Фильмография 
  — Воля вселенной — подруга гуру
  — Дура — Мари Лантане, горничная, подозреваемая, главная роль

Примечания

Ссылки 

Персоналии:Малый театр Москвы